Biollay steht für:
 Laurent Biollay, eines der vier Mitglieder der Schweizer Hip-Hop-Band Sens Unik
 Grand Biollay, Berggrat in den französischen Alpen bei Thônes im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Le Biollay